Andrés Palop Cervera (n. 22 octombrie 1973) este un fotbalist spaniol, retras din activitate, care ultima dată a jucat pe postul de portar la echipa germană Bayer Leverkusen.

Palmares

Club
Valencia
La Liga: 2001–02, 2003–04
Cupa UEFA: 2003–04
Supercupa Europei: 2004

Sevilla
Cupa UEFA: 2005–06, 2006–07
Supercupa Europei: 2006; 
Finalist: 2007
Copa del Rey: 2006–07, 2009–10
Supercopa de España: 2007; Finalist 2010

Internațional
Campionatul European de Fotbal: 2008

Statistici carieră

Referințe

Legături externe
Sevilla official profile
BDFutbol profile
Transfermarkt profile

Fotbaliști spanioli
Fotbaliști internaționali spanioli
Fotbaliști ai Valencia CF
Fotbaliști ai FC Sevilla
Portari de fotbal care au marcat goluri
Fotbaliști ai cluburilor din Spania
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Portari de fotbal
Spanioli în viață